Zend steht für:

 Zend, auch Zand, das mittelpersische Wort für 'Kommentar', meistens in Bezug auf Kommentare und Übersetzungen der Avesta, die heiligen Schriften des Zoroastrismus
 auch „Send“, im 19. Jahrhundert fälschlich die Sprache der Avesta nach deren älterer Bezeichnung Zend-Avesta (siehe Franz Bopp)
 Zend oder Zehnd, Einzahl von Zehnden
 Zend Engine, ein Interpreter für die PHP
 Zend Framework, ein komponenten-orientiertes Framework für PHP

Siehe auch:
 Zand
 Send